Edén kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Edén (ö), 
 Edén (glaciär), 

Robotskapade Antarktisförgreningar